Općina Zvezdara (srpski: Општина Звездара) je općina u sastavu grada Beograda u Srbiji.

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2002. godine općina je imala 132.621 stanovnika.

Vidi još
Zvezdara

Izvor

Vanjske poveznice

Službena stranica općine Zvezdara 

Općine u Srbiji
Beogradske općine